Ranelagh kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Ranelagh (ort i Argentina), Buenos Aires,

Australien 

 Ranelagh (ort i Australien), Tasmanien, Huon Valley, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar